Bordierung steht für:
 bei Kleidung das Versehen mit dem Zierrat der Paspel
 bei Raumtextilien das Versehen mit einer Bordüre
 in der Heraldik ein Zierstreifen um das Wappenbild, siehe Bord (Heraldik)